George Forbes – calciatore nordirlandese
George Forbes – politico neozelandese
George Forbes – scienziato britannico